My hometown (Bruce Springsteen) (1985), lied van Bruce Springsteen
 My Hometown (televisieserie) (1996), Amerikaanse televisieserie